Silbersberg steht für:

 Silbersberg (Gemeinde Prigglitz), Ortsteil der Gemeinde Prigglitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Silbersberg (Gemeinde Pichl), Ortschaft der Marktgemeinde Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Silberberg